Henri de Guise ist der Name folgender Personen:

* Henri I. de Lorraine, duc de Guise (1550–1588), französischer Heerführer
 Henri II. de Lorraine, duc de Guise (1614–1664), Erzbischof von Reims